Moore é um sobrenome comum em países da Língua inglesa e pode referir-se a:

Ciências 
 Lei de Moore - Lei sobre o desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores.

Cultura 
 Live at the Moore - vídeo de uma apresentação ao vivo do supergrupo grunge Mad Season.

Geografia 
 Condado de Moore - condado do estado estadunidense de Carolina do Norte.
 Condado de Moore - condado do Estado estadunidense de Texas.
 Condado de Moore - condado do Estado estadunidense de Tennessee.
 Moore Haven

Objetos 
 Máquina de Moore - na teoria da computação um autômato de estado finito.
 2602 Moore - asteróide da cintura principal.
 2110 Moore-Sitterly - asteróide da cintura principal.

Pessoas 
 Alan Moore - autor britânico de histórias em quadrinhos.
 Bobby Moore - futebolista inglês.
 Charles Moore - botânico britânico, de origem escocesa.
 Clayton Moore - ator estadunidense.
 Craig Moore - jogador de futebol da Austrália.
 Demi Moore - atriz estadunidense.
 Dudley Moore - ator e músico britânico.
 Gary Moore (1952-2011) - músico da Irlanda do Norte.
 George Edward Moore - filósofo britânico.
 George Thomas Moore - botânico estadunidense.
 Gordon Moore - co-fundador da Intel Corporation.
 Greg Moore - piloto de automóvel canadense.
 Henry Moore - escultor e desenhista britânico.
 John Moore - general britânico.
 Julianne Moore - atriz estadunidense. 
 Kevin Moore - músico estadunidense.
 Leroi Moore - saxofonista estadunidense.
 Mandy Moore - cantora estadunidense.
 Marianne Moore - escritora e poetisa estadunidense.
 Mary Tyler Moore (1936-2017) - atriz e comediante estadunidense.
 Michael Moore - cineasta documentarista e escritor estadunidense.
 Raymond Cecil Moore - geólogo e paleontólogo estadunidense.
 Rene Moore - cantor, compositor e produtor musical estadunidense.
 Roger Moore - ator britânico.
 Roger Moore - cientista da computação estadunidense.
 Scotty Moore (1931–2016) - guitarrista estadunidense.
 Sonny John Moore- Skrillex
 Cantor, Compositor, D J 
 Shannon Moore - lutador de Wrestling estadunidense.
 Shemar Moore - ator estadunidense.
 Stanford Moore - químico estadunidense.
 Thomas Moore - botânico e horticultor britânico.
 Vinnie Moore - guitarrista estadunidense.

Desambiguação